Belangenverstrengeling
 Belangenconflict (Belgisch staatsrecht)